Игры в Группе F на чемпионате мира 1998 года проходили с 14 по 25 июня 1998 год. Группа состояла из Югославии, Ирана, Германии и США.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Югославия была на 8-м месте, Иран — на 42-м, Германия — на 2-м и США на 11-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе E, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы E.

Югославия — Иран

Германия — США

Германия — Югославия

США — Иран

США — Югославия

Германия — Иран

Ссылки 
 «Мы сделали больше за 90 минут, чем политики за 20 лет». Как Иран и США сыграли на ЧМ-1998 // «Чемпионат.ру», 29 ноября 2022

Чемпионат мира по футболу 1998